Автосто́п:

 Автостоп — передвижение на попутном транспорте.
 «Автостоп» — совместный советско-итальянско-швейцарский фильм, режиссёр Никита Михалков.
 Автостоп — механизм, останавливающий проигрывание, когда грампластинка или кассета заканчивается.
 Автостоп — комплекс устройств на локомотиве и на пути, который, приводит в действие автотормоза состава